

Fumetti 
 Flip – l'animale domestico di Eta Beta, personaggio dei fumetti di Walt Disney
 Flip – la cavalletta amica dell'ape Maia, personaggio dell'anime L'ape Maia
 Flip – personaggio del fumetto Little Nemo

Letteratura 
 Flip - Scambio di persona (Flip) – romanzo di Martyn Bedford

Musica 
 Flip Records – etichetta discografica statunitense

Sport 
 Flip – salto del pattinaggio artistico
 Flip o kickflip – skateboarding trick

Altro 
 Flip – categoria di cocktail
 Flip – configurazione di apparecchi elettronici